Filister har flere betydninger:
 Filister (udtryk) – tysk studentersprog for en selvgod person
 Filistre (folkeslag) – ikke-semistisk folkeslag i mellemøsten fra jernalderperioden